Thiery Poudrier (né le  à Montréal) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a joué pour les Cataractes de Shawinigan dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec de 2001 à 2005. De 2005 à 2008, il intègre l'Université du Québec à Trois-Rivières et dispute le championnat interuniversitaire canadien.

En 2008, il est recruté par le Hockey Club de Caen alors en Division 1.
Il termine sa première saison en Europe avec 44 points (20 buts, 22 passes) en saison régulière et 14 points en séries éliminatoires. Les normands perdent en finale contre Gap malgré un but et une assistance de Thiery Poudrier lors du dernier match de la série .

La saison suivante, il s'engage avec les Ducs d'Angers en Ligue Magnus (élite française). Dès sa première saison en Anjou,il perd en finale face à Rouen 3 victoires à 2. Il restera à Angers jusqu'en 2012 avant d'être remercié . Il retourne dans le club de Caen pour la saison 2012-2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2001-2002|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 63|| 3|| 12|| 15|| 36|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2002-2003|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 66|| 14|| 23|| 37|| 123|| 8|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2003-2004|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 67|| 13|| 27|| 40|| 106|| 11|| 3|| 2|| 5|| 20
|-
| 2004-2005|| Cataractes de Shawinigan|| LHJMQ|| 22|| 5|| 8|| 13|| 36|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Collège Laflèche Titans|| QJAHL|| 20|| 11|| 12|| 23|| 121|| 4|| 2|| 1|| 3|| 16
|-
| 2005-2006|| Université du Québec à Trois-Rivières|| SIC|| 24|| 6|| 19|| 25|| 36|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Université du Québec à Trois-Rivières|| SIC|| 28|| 20|| 22|| 42|| 36|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Université du Québec à Trois-Rivières|| SIC|| 18|| 12|| 11|| 23|| 10|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| Hockey Club de Caen|| Division 1|| 24|| 20|| 22|| 42|| 32||6 ||7 ||7 ||14 ||16
|-
| 2008-2009|| Caen|| CdF|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009|| Caen|| CdL|| 5|| 2|| 6|| 8|| 6|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010|| Ducs d'Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 14|| 17|| 31|| 20||13 ||6 ||4 ||10 ||20
|-
| 2009-2010|| Angers|| CdF|| 4|| 2|| 1|| 3|| 2|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010|| Angers|| CdL|| 5|| 0|| 2|| 2|| 2|| 4||  3||  3||  6|| 3
|-
| 2010-2011|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 11|| 18|| 29|| 18||7 ||4 ||8 ||12 ||4
|-
| 2010-2011|| Angers|| CdF|| 5|| 1|| 7|| 8|| 6|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2010-2011|| Angers|| CdL|| 6|| 2|| 3|| 5|| 8|| 4||  2||  1||  3|| 2
|-
| 2011-2012|| Angers|| Ligue Magnus|| 26|| 6|| 12|| 18|| 18||3 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2011-2012|| Angers|| CdF|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| ||  ||  ||  || 
|-
| 2011-2012|| Angers|| CdL|| 6|| 4|| 5|| 9|| 18|| 2||  0||  0||  0|| 0
|-
| 2012-2013|| Caen|| Ligue Magnus|| 26|| 14|| 21|| 35|| 46|| 3|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| 2012-2013|| Caen|| CdF|| || || || || || ||  ||  ||  || 
|-
| 2013-2014|| Caen|| Ligue Magnus|| 26 || 9 || 13 || 22 || 38 || 7 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2014-2015|| Caen|| Ligue Magnus|| 18 || 10 ||  12 || 22 || 22 || 4 || 4 || 3 || 7 || 20

Références 

Naissance en mai 1984
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Attaquant de hockey sur glace